MorgenGrauen Mudlib (též zkráceně MGlib) je MUDová programová knihovna (mudlib) v LPC, založená na herním ovladači LPMud a vyvinutá původně pro německojazyčný MUD MorgenGrauen.

MorgenGrauen Mudlib je veřejně k dispozici, čímž se mohla stát základem řady dalších německojazyčných mudů (AnderLand, Aurora, BlitzStrahl, Eldarea, Grauzone, PK-Mud, Regenbogen, SilberLand a Wunderland).

Odkazy

Reference

Externí odkazy

  Dokumentace k MGlib

MUDy